Jon Brooks – musicista britannico
 Jon Brooks – cantante canadese